O Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG) é um índice econômico brasileiro. Mede o desempenho de uma carteira composta por empresas que promovem a extensão do prêmio de controle aos acionistas minoritários, no caso de alienação do controle.

Indicadores econômicos do Brasil